

Patronyme 

 Barthélemy de La Valette-Parizot (1725-1790), homme politique français ;
 Victor Parizot (1819-1866), compositeur de musique français ;
 Vincent Parizot (1964-), journaliste français de radio.

Toponyme 

 Parizot, ancienne commune en Lot-et-Garonne, France, absorbée par Villeréal en 1839.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme